Marton Endre (1904–1992) amerikai magyar filmrendező
Marton Endre (1917–1979) Kossuth-díjas színházi rendező
Endre Marton, a Washington Post munkatársa

Jegyzetek